knuppelpad, pad met (ronde) stammetjes
 vlonderpad, pad met (platte) planken